Taartoq bezeichnet:
 Taartoq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Taartoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Taartoq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Taartoq (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Taartoq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland